Mauve steht für:

 Mauve, die Farbe der Wilden Malve
 Mauve (Familie), deutsche Patrizier- und Kaufmannsfamilie
 Cyclecars Mauve, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Mauve ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Mauve (1838–1888), niederländischer Landschaftsmaler
 Franz Mauve (1864–1931), Vizeadmiral der deutschen kaiserlichen Marine
 Gustav Friedrich Eduard Mauve (1818–1876), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat
 Karl Mauve (1860–1922), preußischer Verwaltungsjurist, Landrat und Regierungspräsident
 Karl Philipp Mauve (1754–1821), deutscher Politiker und Landrat des Kreises Tecklenburg
 Ludwig von Mauve (1840–1915), deutscher Industrieller

Siehe auch: